Skitukobb kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skitukobb (vid Kirjais, Nagu), Åboland, 
 Skitukobb (vid Lökholm, Nagu), Åboland,

Se även
Skitin
Skitun
Skitören
Skituskär
Skitugrundet

Robotskapade Finlandförgreningar